Лідія Михайлівна Семчишин — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фундаментальних дисциплін Чортківського інституту підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету.

Біографія 
Лідія Семчишин народилася 1976 року в селі Колиндяни, Чортківського району, Тернопільської області.

Освіта 

У 1993 році закінчила Колиндянську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів.

У 1998 р. закінчила Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет ім. І. Огієнка за спеціальністю «Математика і основи інформатики» і присвоєно кваліфікацію спеціаліста вчитель математики і основ інформатики. У 2005 р. закінчила Кам'янець-Подільський державний університет ім. І. Огієнка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» і присвоєно кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача математики.

Коло наукових інтересів 
Математичне моделювання та обчислювальні методи.

Дисертація 
«Алгоритми комп'ютерної алгебри для розв'язання матричних рівнянь». Спеціальність 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи.

Публікації 
 Семчишин Л. М. Сучасні інноваційні підходи при викладанні математичних дисциплін в економічному вузі / Л. М. Семчишин // Національна економіка: наукові підходи та освітні пріоритети. Матеріали науково-практичної інтернет –конференції, 18 квітня 2013 року, Тернопіль-Чортків. — Тернопіль, 2013. — С. 30–32
 Семчишин Л. М. Розв'язання систем алгебричних рівнянь з символьними елементами на ЕОМ / В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: фізико-математичні науки: збірник наукових праць / Кам'янець-Подільський національний університет, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України. — Випуск 8. Кам'янець-Подільський, 2013. — С. 207—215.
 Семчишин Л. М. Аналіз обчислювальної стійкості алгоритмів розв'язання систем лінійних алгебричних рівнянь з матрицями / М. О. Недашковський, В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Вісник Тернопільського національного технічного університету. Тернопіль — 2013. — № 1 (69) — С. 213—222.
 Семчишин Л. М. Розв'язання числових систем лінійних алгебричних рівнянь з блочними елементами в середовищі MatLab / Л. М. Семчишин // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: фізико-математичні науки: збірник наукових праць / Кам'янець-Подільський національний університет, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України. — Випуск 9. Кам'янець-Подільський, 2013. — С. 92-99.
 Семчишин Л. М. Програмна реалізація методу розв'язання розріджених числових систем лінійних алгебричних рівнянь в середовищі MatLab / Л. М. Семчишин // Вісник Тернопільського національного технічного університету. Тернопіль — 2013. — № 4 (72) — С. 273—285.
 Семчишин Л. М. Програмна реалізація розв'язання розріджених систем лінійних алгебраїчних рівнянь / Л. М. Семчишин // Вісник Запорізького національного університету. Серія: фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Запорізький національний університет. — № 2. Запоріжжя, 2013. — С. 91-99.
 Семчишин Л. М. Алгоритм розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь з m-мірними матрицями / В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Матеріали IV міжнародної науково-методичної конференції, 23-24 квітня 2015 року, Чернівці, 2015. — С. 154—156.
 Семчишин Л. М. Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України: Колективна монографія / Л. М. Семчишин // — Чортків: ТНЕУ, 2016.– С. 192—201.
 Семчишин Л. М. Погано обумовлені системи лінійних алгебраїчних рівнянь у моделі Леонтьєва / Л. М. Семчишин // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: фізико-математичні науки: збірник наукових праць / Кам'янець-Подільський національний університет, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України. — Випуск 14. Кам'янець-Подільський, 2016. — С. 123—132.
 Семчишин Л. М. Тестування алгоритмів розв'язання деяких типів розріджених числових систем лінійних алгебричних рівнянь / Л. М. Семчишин, О. Б. Павелчак-Данилюк // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: Тези доповідей VII Міжнародної наукової конференції, 26-27 березня 2016 року, Кам'янець-Подільський, 2016. — С. 196—197.
 Семчишин Л. М. До числових методів розв'язання розріджених систем лінійних алгебраїчних рівнянь / Л. М. Семчишин // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції, 18-19 травня 2017 року, Чернівці, 2017. — С. 134—135.

Посилання 
 Семчишин Ліда Михайлівна
 Семчишин Ліда Михайлівна
 Колиндяни

Джерела 

 Семчишин Ліда Михайлівна

 Семчишин Ліда Михайлівна *
 МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Уродженці Колиндян
Випускники Кам'янець-Подільського університету
Кандидати фізико-математичних наук
Науковці Західноукраїнського національного університету